Botovo ist eine Siedlung der kroatischen Ortschaft Drnje (Gespanschaft Koprivnica-Križevci).

Archäologische Funde bezeugen, dass Botovo in der späten Bronzezeit besiedelt war. Der Ort wurde im späten 17. Jahrhundert gegründet und 1694 erstmals erwähnt. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich das Dorf, im 19. Jahrhundert wurde es überschwemmt und viele Bewohner verließen Botovo. Die erste Holzbrücke über die nahe fließende Drau wurde 1814 erbaut, sie wurde aber 1827 wàhrend einer Überschwemmung durch die Fluten weggeschwemmt. 1857 zählte Botovo 366 Einwohner, 1910 444 Einwohner. Nach administrativen Verschiebungen wurde das Dorf 1993 neu gegründet und zählte 2001 319 Einwohner.

Durch Botovo führt die Straße nach Ungarn, der Bahnhof Botovo liegt an der Bahnstrecke Dugo Selo–Gyékényes, die seit 1870 in Betrieb ist.

Botovo galt während der Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 eine Zeitlang als „letztes Schlupfloch“ der ungarischen Grenze, wo Flüchtlinge weiter nach Österreich reisten, ohne dass sie regulär erfasst wurden. Botovo war Originalschauplatz des Schweizer Kinofilms Be aware and share (2016).

Einzelnachweise 

Ort in der Gespanschaft Koprivnica-Križevci